Paz, spanyol családnév

 Horvátország
Paz falu Cerovlje községben, Isztria megyében